Case Cocconi ima više značenja:
 Case Cocconi, Parma
 Case Cocconi, Reggio Emilia